Jméno a příjmení Richard Davis nosí více osobností:

 Richard Davis (hudebník) (* 1930) – americký hudebník
 Richard Davis (fotbalista) (* 1943) – britský fotbalista
 Richard Davis (hráč kriketu) (1966–2003) – britský hráč kriketu